IIHF Verdensmesterskabet 2021 bliver det 85. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF.

VM

Værtslande 

IIHF havde modtaget to ansøgninger om værtskabet for mesterskabet – en fra Finland og en fælles ansøgning fra Hviderusland og Letland.

Finland havde tidligere været VM-værtsland otte gang – senest i 2012 og 2013, hvor begge mesterskaber blev delt med Sverige. Hviderusland og Letland havde begge én gang tidligere lagt ishaller VM – i henholdsvis 2014 og 2006.

Værtskabet blev placeret i på IIHF's årskongres den 19. maj 2017 i Köln, hvor mesterskabet blev placeret i Minsk og Riga. Til gengæld bliv Finland samtidig udpeget som vært for VM i ishockey 2022.Arenaer
 Riga : Arena Riga
 Riga : Olympic Sports Centre

Seedning 
Seedningen i den indledende runde var baseret på IIHF's verdensrangliste fra 2020, ved slutningen af VM i ishockey 2020. Den 20. maj 2020 annoncerede IIHF og den lokale organisationkomite grupperne, sådan at Hviderussisk og Lettisk skulle spille i Riga

Gruppe A
 ROC (2)
  (4)
  (5)
  (8)
  (9)
  (12)
  (13)
  (19)

Gruppe B
  (1)
  (3)
  (6)
  (7)
  (10)
  (11)
  (15)
  (16)

Indledende runde 
I hver pulje spiller de otte hold en turnering alle mode alle. De fire bedste hold i hver gruupe går videre til kvartfinalerne, mens holdene der ender på ottendepladserne i de to puljer rykker ned i 1. division Gruppe B Finland kan dog ikke rykke ned, eftersom de er værtsland for VM I 2022. Finland skulle ende på ottenpaldsen i den indledende puije, vil den dårligste syver rykke ned.

Gruppe A 
IIHF Verdensmesterskabet 2021 Gruppe A

Gruppe B 
IIHF Verdensmesterskabet 2021 Gruppe B

Slutspil 
Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de to indledende grupper.

Officel Sponsor
 AJ Produkter, Crypto.com, Engelbert Strauss, Liquy Moly Gmbh, Nike, Nivea Men, Patron Motorcykel, Pirelli, Raiffeisen Bank, Škoda Auto, Tissot, Wolt

Officielle Partnere
 Ortema Gmbh, Isostar

TV-Udsendelse
 MTV3, C More
 Sveriges Television
 TV 2 Sport
 V Sport (Norge)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation 

2021
Ishockey i 2021